In der Mathematik ist ein konstruierbares Polygon ein regelmäßiges Polygon, das mit Zirkel und (unmarkiertem) Lineal – den Euklidischen Werkzeugen – konstruiert werden kann. Zum Beispiel ist das regelmäßige Fünfeck konstruierbar, das regelmäßige Siebeneck hingegen nicht.

Konstruierbarkeit 

Um den Begriff „mit Zirkel und Lineal konstruierbar“ mathematisch präzise zu erfassen, muss definiert werden, was mit diesen Werkzeugen möglich ist. Wir gehen davon aus, dass am Anfang einer jeden Konstruktion zwei Punkte gegeben sind. Mit dem Lineal kann man dann eine Gerade durch zwei Punkte konstruieren, mit dem Zirkel einen Kreis durch einen Punkt um einen anderen Punkt als Mittelpunkt. Außerdem seien die Schnittpunkte von Geraden und Kreisen konstruierbar.

Aus diesen Grundkonstruktionen lassen sich eine Reihe weiterer Konstruktionen ableiten, wie die Konstruktion einer Mittelsenkrechte oder das Fällen eines Lotes. Man nennt dann eine positive reelle Zahl konstruierbar, wenn man zwei Punkte konstruieren kann, sodass der euklidische Abstand zwischen ihnen gleich dem Betrag dieser Zahl ist (wobei der Abstand zweier vorgegebener Punkte als 1 definiert wird). Ist beispielsweise die Zahl  konstruierbar, so kann man mit Hilfe des Höhensatzes zwei Punkte mit Abstand  konstruieren. Sind zwei Zahlen  und  konstruierbar, so mit Hilfe des Strahlensatzes auch deren Produkt  und der Kehrwert , sowie durch Abgreifen eines Abstandes deren Summe  und Differenz .→ Siehe zu den algebraische Operationen auch den Artikel Konstruktion mit Zirkel und Lineal. Ein Winkel  heiße konstruierbar, wenn die Zahl  konstruierbar ist; der Sinn dieser Definition erschließt sich schnell durch Betrachten des Einheitskreises.

Um nun ein regelmäßiges -Eck zu konstruieren, genügt es, den Zentriwinkel  zu konstruieren, denn wenn man den Mittelpunkt des -Ecks und eine Ecke gegeben hat, lässt sich ausgehend von der Verbindungsgeraden durch Mittelpunkt und Eckpunkt der nächste Eckpunkt konstruieren. Ist umgekehrt ein regelmäßiges -Eck gegeben, so kann man den Zentriwinkel abgreifen. Zur Beantwortung der Frage, ob das -Eck konstruierbar ist, ist man also auf den Fall zurückgeführt, zu entscheiden, ob der Zentriwinkel konstruierbar ist.

Konstruierbarkeit von Zahlen 
Eine Zahl heißt genau dann mit Zirkel und Lineal konstruierbar, wenn sie z. B. eine ganze Zahl, eine Dezimalzahl mit endlicher Anzahl Nachkommastellen oder die positive Wurzel aus einer dieser Zahlen (siehe Anwendungsbeispiel Höhensatz) ist, genauer gesagt die Länge einer Strecke ist, die wie hier beschrieben konstruiert werden kann.

In der synthetischen Geometrie werden auch Punkte und Zahlen untersucht, die etwas allgemeiner aus einer (fast) beliebigen Vorgabemenge von Streckenlängen konstruiert werden können. Dazu werden Körpererweiterungen der rationalen Zahlen betrachtet, die euklidische Körper und damit Koordinatenkörper einer euklidischen Ebene (im Sinne der synthetischen Geometrie) sind. Die Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal einer Zahl bedeutet dann, dass sie eine Koordinate eines aus den Vorgaben konstruierbaren Punktes in der Ebene ist. → Siehe zu diesen Begriffsbildungen auch den Artikel euklidischer Körper!

Kriterium für Konstruierbarkeit 
Carl Friedrich Gauß zeigte 1796, dass das regelmäßige Siebzehneck konstruierbar ist. Dazu wies er nach, dass die Zahl  als Ausdruck dargestellt werden kann, der nur ganze Zahlen, arithmetische Grundoperationen und verschachtelte Quadratwurzeln enthält. Durch die in seinen Disquisitiones Arithmeticae entwickelte Theorie gelang es Gauß fünf Jahre später, eine hinreichende Bedingung für die Konstruktion regelmäßiger Polygone anzugeben:
 Wenn  das Produkt einer Potenz von 2 mit paarweise voneinander verschiedenen Fermatschen Primzahlen ist, dann ist das regelmäßige -Eck konstruierbar.
Gauß wusste zwar, dass die Bedingung auch notwendig ist, hat allerdings seinen Beweis hierfür nicht veröffentlicht. Pierre-Laurent Wantzel holte dies 1837 nach.

Man kann zeigen, dass eine Zahl  genau dann das Produkt einer Potenz von 2 mit verschiedenen Fermatschen Primzahlen ist, wenn  eine Potenz von 2 ist. Hierbei bezeichnet  die Eulersche φ-Funktion.

Zusammenfassend: Für eine Zahl  sind die folgenden Aussagen äquivalent:
 Das regelmäßige -Eck ist mit Zirkel und Lineal konstruierbar.
  mit  und  paarweise verschiedenen Fermatschen Primzahlen .
 Dabei steht das für m=0 sich ergebende leere Produkt definitionsgemäß für die Zahl 1.
  für ein .

Sind insbesondere  und  teilerfremd und sowohl das -Eck als auch das -Eck konstruierbar, so ist wegen  auch das -Eck konstruierbar. Für diese Tatsache lässt sich auch direkt die geometrische Konstruktion angeben, denn wenn  und  teilerfremd sind, so gibt es nach dem Lemma von Bézout zwei ganze Zahlen  und  mit  Indem man nun -mal den Zentriwinkel des -Ecks und -mal den Zentriwinkel des -Ecks anlegt, hat man den Winkel  – und damit auch das -Eck – konstruiert.

Konkrete Konsequenzen des Kriteriums 
Trotz intensiver Suche wurden über die fünf bereits Gauß bekannten Fermatschen Primzahlen 3, 5, 17, 257 und 65537 hinaus bis heute keine weiteren gefunden. Es besteht sogar die plausible Vermutung, dass es keine weiteren Fermatschen Primzahlen gibt.
 Sollte es tatsächlich nur fünf Fermatsche Primzahlen (FP) geben, dann sind unter den Polygonen mit ungerader (!) Eckenzahl genau die folgenden 31 theoretisch konstruierbar:

Alle anderen konstruierbaren Polygone (dann mit gerader Eckenzahl) sind das Quadrat oder sie ergeben sich durch (fortgesetztes) Verdoppeln der Eckenzahl.

Für das Dreieck, Fünfeck, Siebzehneck und 257-Eck sind Konstruktionsanweisungen bekannt, eine angeblich existierende Konstruktionsanweisung für das 65537-Eck ist – sofern sie existiert – nicht zugänglich oder verifiziert. Damit liegen nur für die ungeraden Polygone bis zum 65535-Eck Konstruktions­anweisungen vor.

Lässt man zur Konstruktion zusätzlich ein Hilfsmittel zur Dreiteilung eines Winkels (Trisektion) zu, so sind alle regelmäßigen Polygone mit Eckenzahlen der Form  konstruierbar, wobei  mit  verschiedene Pierpont-Primzahlen größer als drei der Form  sind. Auf diese Weise sind beispielsweise auch das Siebeneck, das Neuneck und das Dreizehneck konstruierbar.

Werden als zusätzliche Hilfsmittel z. B. die Quadratrix des Hippias, die archimedische Spirale oder die Sinuskurve akzeptiert, die neben der Dreiteilung auch Teilungen mit  gleich große Winkel ermöglichen, wie das Beispiel Neunzehneck zeigt, sind theoretisch sämtliche regelmäßige Polygone konstruierbar.

Daraus folgt: Lässt man als zusätzliches Hilfsmittel nur die Dreiteilung eines Winkels (Trisektion) zu, ergibt sich für regelmäßige Polygone bis zum 1000-Eck folgende Tabelle für die Konstruktion mit Zirkel und Lineal (J), bzw. zusätzlich Trisektion (T) oder nicht (N):

 

Eckenzahlen konstruierbarer Polygone findet man auch in der , Eckenzahlen nicht klassisch konstruierbarer Polygone in der .

Galoistheorie 
Durch Entwicklung der Galoistheorie gelangte man zu einer tieferen Einsicht in das Problem. Die Menge der konstruierbaren Zahlen bildet nämlich einen Körper, in dem zusätzlich auch aus positiven Zahlen die Quadratwurzel gezogen werden kann. Insbesondere entspricht das Schneiden von Geraden dem Lösen einer linearen Gleichung und das Schneiden einer Geraden mit einem Kreis oder das Schneiden zweier Kreise dem Lösen einer quadratischen Gleichung. In der Sprache der Körpererweiterungen ist das folgende Tatsache:
 Ist  eine konstruierbare Zahl, so gibt es einen Körperturm , so dass  und  für ein .
Umgekehrt ist natürlich auch jede Zahl aus  konstruierbar. Ist also  konstruierbar, so ist  algebraisch und es ist  eine Potenz von 2.

Zur Klärung der Konstruktion von regelmäßigen -Ecken mit  betrachtet man Kreisteilungskörper  als Körpererweiterung über , wobei  die -te Einheitswurzel bezeichnet. Die -ten Einheitswurzeln sind die auf dem Einheitskreis liegenden Ecken eines regelmäßigen -Ecks. Es genügt die reelle Zahl  zu konstruieren.

Sind zum Beispiel  und  teilerfremd, so ist . Sind dann das - und das -Eck konstruierbar, so ist auch das -Eck konstruierbar.

Um nun obige Argumente anwenden zu können, müssen einige Körpererweiterungsgrade bestimmt werden. Da die Kreisteilungspolynome irreduzibel sind, ist . Wegen  ist , also ist , und damit .

Im regelmäßigen -Eck beträgt der Zentriwinkel . Ist somit das regelmäßige -Eck konstruierbar, so auch eine Strecke der Länge . Wegen  ist dann auch diese Zahl konstruierbar, also muss  eine Potenz von 2 sein. Damit ist dann .

Ist umgekehrt , so ist  eine endliche abelsche Gruppe der Ordnung . Nach dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen existiert dann eine Kette  von sukzessiven Normalteilern  mit . Mit dem Hauptsatz der Galoistheorie erhält man daraus dann als Fixkörper von  einen Körperturm  mit , mithin ist  für , und somit ist  und damit auch das regelmäßige -Eck konstruierbar.

Sei beispielsweise . Dann ist  eine Potenz von 2 und , da 2 eine Primitivwurzel modulo 5 ist. Eine mögliche Kette von Normalteilern ist . Der dazugehörige Körperturm ist . Es ist , da es normiert ist und  annulliert und mit Reduktion modulo 2 irreduzibel ist. Nach Lösen der Gleichung  ergibt sich . Nun könnte man bereits die erste Ecke konstruieren, indem man den Punkt mit Abstand  vom Mittelpunkt auf einer Achse aus konstruiert und dann das Lot durch diesen Punkt fällt. Durch Lösen von  ergibt sich . Durch diesen algebraischen Ausdruck lässt sich alternativ die erste Ecke konstruieren, indem man eine reelle und eine imaginäre Achse einzeichnet und mit deren Hilfe den Punkt  konstruiert.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 257-Eck
 65537-Eck
 4294967295-Eck

Weblinks 

 Konstruktion einer Dezimalzahl
 
 Triskaidecagon, Dreizehneck (engl. Wikipedia)

Polygon
Synthetische Geometrie